Ruma – località della Serbia
Ruma – località del Bangladesh
Ruma – località dell'Illinois, Stati Uniti